En allemand reiten signifie monter à cheval, et Reiten signifie équitation.
Reiten peut faire référence à :

Patronymes 
 Eivind Reiten (né en 1953), homme politique et homme d'affaires norvégien.
 Idun Reiten (née en 1942), mathématicienne norvégienne.
  (1891–1978), personnalité politique norvégienne.
  (née en 1982), personnalité politique norvégienne.